Wahlkreis 48 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 48
 Landtagswahlkreis 48